Great Manchester Run — ежегодный 10-километровый шоссейный пробег, который проводится в городе Манчестер, Великобритания. Является одним из самых популярных пробегов в стране. По критериям ИААФ имеет золотой статус. Обычно проводится в середине мая. В 2011 году на старт пробега вышло около 38 000 человек.

Трасса соответствует правилам IAAF, поэтому на ней могут устанавливаться мировые рекорды.

Победители

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Международные соревнования по лёгкой атлетике в Великобритании
Пробеги